Байсеитов, Бахтияр:
 Байсеитов, Бахтияр Багашарович (род. 1971) — казахстанский борец греко-римского стиля, Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан.
 Байсеитов, Бахтияр Даниярович (род. 1952) — советский и казахстанский футболист и тренер.